Mickle ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew H. Mickle (1805–1863), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von New York
 Elmon Mickle (1919–1977), US-amerikanischer Blues-Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler, bekannt als Driftin’ Slim
 Jack P. Mickle, US-amerikanischer Politiker
 Jim Mickle (* 1979), US-amerikanischer Filmregisseur
 Kimberley Mickle (* 1984), australische Speerwerferin
 William Julius Mickle (1735–1788), schottischer Schriftsteller

Sonstiges:
 Mickle Island, Insel im Rossmeer, Antarktis

Siehe auch:
 Mickl